Восточное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Восточное сельское поселение — входит в Ленинградский район Краснодарского края.
 Восточное сельское поселение — входит в Усть-Лабинский район Краснодарского края.
 Восточное сельское поселение — входит в Камышловский муниципальный район Свердловской области.
 Восточное сельское поселение — входит в Хабаровский район Хабаровского края.